Enrique Norberto Mora Castillo (25 de octubre de 1972, Chetumal, Quintana Roo), profesor y abogado mexicano, del de 2010 al 2014 fue Presidente la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Formación 
Licenciado en derecho con estudios de especialidad en Cultura de la Legalidad, ha concluido los estudios de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con título de Maestría en Administración Pública así como los estudios concluidos del Doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac Mayab.

Actividad Académica 
En la docencia se ha desempeñado como profesor universitario desde el año 2007 en las materias de gestión pública federal, transparencia y gobernabilidad, desarrollo parlamentario, derecho administrativo federal y régimen de responsabilidades de los servidores públicos en la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, así mismo profesor de derecho constitucional en la Universidad Interamericana para el Desarrollo campus Chetumal.

Fue profesor de nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres plantel II de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Ha impartido cursos, conferencias y talleres en los temas de transparencia y rendición de cuentas, derecho parlamentario, gestión pública y derechos humanos en varias instituciones públicas del país así como escuelas de nivel medio y superior.

Ha participando en la elaboración de proyectos de leyes y reglamentos en el ámbito estatal, municipal y en más de 30 Congresos y Seminarios en Universidades públicas y privadas del país. Desde 1999 ha sido observador electoral en comicios locales y desde el año 2000 en comicios federales.

Trayectoria Profesional 
En el sector público se ha desempeñado como Subdirector y Director de Apoyo Jurídico de la X Legislatura del Congreso de Quintana Roo. 
Durante 1995 y 1996, se desempeñó como secretario técnico del entonces Consejo Estatal Electoral (CEE) y de 1998 a 1999 fue el secretario general del Consejo Distrital II.
En 2004 fue nombrado Consejero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, y desde el 26 de enero de 2010 se desempeña como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 

Durante su gestión se han atendido más de 3,000 quejas por presunta violación a derechos humanos, se han emitido más de 100 recomendaciones a autoridades estatales y municipales y se han capacitado a más de 100 mil personas en todo el estado de Quintana Roo.

Véase también 
 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México)
 Chetumal
 Othon P. Blanco
 Quintana Roo

Referencias 

Nacidos en Chetumal
Abogados de Quintana Roo
Juristas de México